Rebollar kan syfta på:

Rebollar (kommun i Spanien, Extremadura, Provincia de Cáceres, lat 40,16, long -5,91) – en kommun i Spanien i provinsen Provincia de Cáceres
Rebollar (ort) – ort i Spanien i provinsen Provincia de Cáceres
Rebollar (kommun i Spanien, Kastilien och Leon) – en kommun i Spanien i provinsen Provincia de Soria